Кубок Германии по футболу среди женщин () — ежегодный кубковый турнир по футболу, проводящийся между немецкими женскими футбольными клубами. Проводится с 1981 года.

Действующим обладателем кубка является «Вольфсбург», обыгравшая 28 мая 2022 года в финале «Турбине» со счётом 4:0 на стадионе «Рейн Энерги» в Кёльне.

Финалы

Победители

Примечания 

Германия
Женский футбол в Германии
Футбольные соревнования в Германии